Lebanon Reservoir ist der Name folgender Stauseen:

Lebanon Reservoir (New York), im US-Bundesstaat New York
Lebanon Reservoir (Schuylkill County), in Pennsylvania, USA
Lebanon Reservoir (Lebanon County), in Pennsylvania, USA